Hundslohe bezeichnet Ortschaften im Ostalbkreis in Baden-Württemberg

 Hundslohe (Unterschneidheim), Weiler im Gemeindeteil Walxheim von Unterschneidheim
 Hundslohe (Westhausen), Hof im Gemeindeteil Lippach von Westhausen